Franz Zürn ist der Name folgender Personen:

* Franz Zürn der Ältere (1630–1707), deutscher Bildhauer, Mitglied der Bildhauerfamilie Zürn
 Franz Zürn der Jüngere (vor 1661–nach 1714), deutscher Bildhauer, Mitglied der Bildhauerfamilie Zürn
 Franz Zürn (Agrarwissenschaftler) (1909–1972), deutscher Agrarwissenschaftler